Щербаковка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Щербаковка — посёлок в Костюковичском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Щербаковка — до 1990 г. название села Кыземшек в подчинении горадминистрации Семея Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Щербаковка — хутор в Погарском районе Брянской области.
 Щербаковка — село в Камышинском районе Волгоградской области.
 Щербаковка — село в Вадинском районе Пензенской области.
 Щербаковка — село в Ольгинском районе Приморского края.
 Щербаковка — посёлок в Мелекесском районе Ульяновской области.
 Щербаковка — село в Каслинском районе Челябинской области.

Украина 
 Щербаковка — бывшее село в Дергачёвском районе Харьковской области.

См. также 
 Щербаковка — река в России, протекает в Свердловской области, Челябинской области, Курганской области